

Блейденсбург — місто, штат Меріленд
 Блейденсбург — переписна місцевість, штат Огайо